Юлия Николаевна Черненко (; 1933—2012) — украинский, советский педагог. Народный учитель СССР (1979).

Биография 
Юлия Черненко родилась 8 июня 1933 года в посёлке Тростянец Винницкой области  (Украина), в семье агронома. 

В 1951 году поступила в Херсонский педагогический институт им. Н. Крупской, который окончила с отличием в 1955 году. 

Работала учителем биологии и химии в Первомайске Николаевской области, в Музыковской школе Херсонской области и с 1967 до 1988 года — учитель химии и биологии Херсонской средней школы № 7.

Была членом Комитета советских женщин, Ассоциации ветеранов педагогического труда. В 1981 году была делегатом XXVI-го съезда КПСС.

Умерла 23 июня 2012 года в Херсоне.

Звания и награды 
 Заслуженный учитель Украинской ССР
 Народный учитель СССР (1979)
 Звание «Учитель-методист»
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «Ветеран труда» 
 Знак «Отличник народного просвещения УССР»
 Знак «Отличник охраны природы УССР»
 12 почётных грамот Министерства образования УССР
 17 февраля 1981 года на Выставке достижений народного хозяйства в Киеве, на Аллее трудовой славы был установлен портрет Ю. Н. Черненко.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Херсонского университета
Делегаты XXVI съезда КПСС